Extended play (do inglês Extended play): categoria de certas gravações musicais.
 abreviação de Escola Politécnica
 abreviatura da empresa Estradas de Portugal, responsável pela administração das rodovias portuguesas.
 abreviatura de Empresa Pública.
 abreviatura das Empresas Pioneiras, grupo que controla a EPTV.
 abreviatura de Entidade Pública.
 abreviatura de Escola de Pais.

Desambiguações de siglas